Anna Plischke ist der Name folgender Personen:

* Anna Plischke (Malerin) (1859–1940), österreichische Malerin 
 Anna Plischke (Gartenarchitektin) (1895–1983), österreichisch-neuseeländische Gartenarchitektin